Евпракси́я Рязанская (? —  год) — византийская принцесса, жена Фёдора Юрьевича, князя Рязанского.

Житие 
По рассказам летописей, славилась своей красотой. Во время монголо-татарского нашествия хан Батый, наслышанный о её красоте, пожелал, чтобы её привели к нему. Князь Фёдор отказался привести жену в Орду, за что и был убит по приказу Батыя. Узнав об участи своего мужа (по другим данным — после захвата крепости Батыем, чтобы не остаться на поругание), Евпраксия вместе с маленьким ребёнком Иваном Постником наложила на себя руки, бросившись с крыши княжеского терема (по другим данным — с колокольни храма Святого Николая).

Княгиня Евпраксия вместе с сыном и мужем почитается Русской православной церковью как мученица, память совершается в Соборе Рязанских святых

Сомнения 

Однако достоверность этих сведений вызывает сомнения. Евпраксия не могла быть византийской принцессой: с 1204 по 1261 гг. существовала Никейская, а не Византийская империя. У императора Федора Ласкариса (1208—1222) не было дочери (порфирогениты) с именем Евпраксия. Не существует и документов о браке никейской порфирогениты с сыном Рязанского князя. Источник о ее жизни «Повести о Николе Заразском» носит литературный характер и насыщен мифологическими подробностями .

Семья 
 Муж (брак ок. 1231) — Фёдор Юрьевич.
 Сын — Иван-Постник Фёдорович (р. ок. 1231 — ум. 1237).

Образ в кино 
 «Татары» (1961) — показана под именем «Хельга», роль исполняет Лиана Орфей.
 «Легенда о Коловрате» (2017) — роль исполняет Мария Фомина.

Примечания

Источники 
 
 Статья о захвате Рязани татарами в 1237 году на сайте Pobeda.ru

Самоубийцы, бросившиеся с высоты
Персоналии:Рязань
Супруги русских князей
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Православные мученики
Канонизированные князья
Супруги рязанских князей